Do soutěže dvouhry juniorů na pařížském French Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl Andrej Rubljov z Ruska, který se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Juniorskou soutěž ovládl třináctý nasazený Tommy Paul, který v čistě americkém finále porazil krajana a druhého nasazeného Taylora Fritze po sadách 7–6, 2–6 a 6–2. Stal se tak šestým hráčem ze Spojených států, který ovládl tuto soutěž na kurtech Rolanda Garrose.  

Vítěz si do juniorského žebříčku připsal 375 bodů, poražený finalista bral bodů 270.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Juniorský tenis v roce 2015